Do soutěže dvouhry juniorů ve Wimbledonu 2010 nastoupilo šedesát čtyři tenistů. Obhájcem titulu byl ruský hráč Andrej Kuzněcov, který již v juniorské kategorii nemohl startovat pro věkové omezení.

Vítězem se stal třináctý nasazený Maďar Márton Fucsovics, který ve finále porazil nenasazeného australského tenistu Benjamina Mitchella ve dvou setech 6–4 a 6–4. Maďarský hráč neztratilb ěhem turnaje ani jeden set.

Nasazení hráčů 
  Jason Kubler (3. kolo)
  Agustín Velotti (1. kolo)
  Tiago Fernandes (3. kolo)
  Duilio Beretta (1. kolo)
  Jiří Veselý (3. kolo)
  Damir Džumhur (čtvrtfinále)
  Denis Kudla (čtvrtfinále)
  James Duckworth (čtvrtfinále)
  Renzo Olivo (čtvrtfinále)
  Dominic Thiem (1. kolo)
  Máté Zsiga (2. kolo)
  Michail Birjukov (3. kolo)
  Márton Fucsovics (vítěz)
  Juan Sebastián Gómez (2. kolo)
  Roberto Quiroz (1. kolo)
  Kevin Krawietz ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=185

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Jason Kubler
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Sebastian Lavie
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Alexandr Rumjancev
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ahmed Triki
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Oliver Golding
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Dennis Novikov
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Mate Pavić
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08=

 2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=185

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Tiago Fernandes
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Tom Farquharson
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Dane Webb
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Mick Lescure
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Jack Carpenter
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=62
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Micke Kontinen
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Peter Heller
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= Michail Birjukov
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=13
| RD1-team09=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2010
Juniorský tenis v roce 2010